Любовь Комарова:
* Комарова, Любовь Прокопьевна (Любовь Ненянг; 1931—1996) — ненецкая писательница и поэтесса.
 Комарова, Любовь Сергеевна (род. 1988) — российская футболистка.